est une expression anglaise signifiant « rues de l'or ». Elle peut faire référence à :

 , album de 3OH!3 sorti le  ;
 , film américain de Joe Roth sorti en 1986.

Voir aussi